Лу́нный переу́лок — наименование улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от названия спутника Земли — Луны.

Россия 
 Лунный переулок — улица в Липецке.
 Лунный переулок — улица в Тольятти.
 Лунный переулок — улица в Томске (Росинка).

Украина 
 Лунный переулок — улица в Днепре.
 Лунный переулок — улица в Одессе.

См. также 
 Лунная улица